Valentina Gerasimova (née en 1948), athlète
Valentina Gerasimova (née en 1964), coureuse cycliste